Die Football League Second Division 1921/22 war die 26. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 27. August 1921 und endete am 6. Mai 1922.

Zweitligameister wurde Nottingham Forest und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Stoke in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1922/23 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Bradford City und Manchester United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Bradford Park Avenue und Bristol City, wobei der Klub aus Bradford fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Bristol in der südlichen Football League Third Division South antreten musste. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1922/23 Third-Division-North-Meister Stockport County und Third-Division-South-Gewinner FC Southampton die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1921-22 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1921/22
1921